Нисневич — еврейская фамилия. Известные новители

 Нисневич, Анатолий Геннадьевич (1937—2012) — советский артист балета, педагог. Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1978). С 1956-1976 года солист балета  Театра им. Кирова.
 Нисневич, Изидор Герасимович (1914—1977) — белорусский музыковед, член Союза композиторов СССР с 1946 года.
 Нисневич, Сима Герасимовна (1914—1985) — белорусский музыковед, член Союза композиторов СССР с 1945 года.
 Нисневич, Юлий Анатольевич — советско-российский депутат Государственной думы Российской Федерации I созыва 
 Нисневич, Яков Аронович — советский учёный, лауреат Государственной премии 1976 года.